Unity Village, un village du comté de Jackson, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Unity Village, un village de Guyana.